«Откровения лучших порномоделей» () — полнометражный документальный фильм 2013 года, режиссерский дебют Деборы Андерсон (). Повествует о жизни и карьере 16 известных порноактрис. Премьера в кинотеатрах США состоялась летом 2013 года, в остальных странах — в январе 2014 года.

Содержание 
Фильм рассказывает в формате интервью о жизни 16 известных порноактрис.

Критика 
В большинстве, фильм плохо был воспринят критиками. The Village Voice назвал картину «более подходящей для знаменитых коллекций фотографий Андерсон, чем самостоятельное повествование», в котором интервью «разрезаны на такие мелкие фрагменты, что невозможно собрать кого-либо здесь в связную личность».

The Hollywood Reporter писал, что фильму «не хватает глубины, чтобы стать чем-то большим, чем глянцево-сексуальное любопытство». По словам кинокритика The Washington Post Майкла О'Салливана, несмотря на то, что в какие-то моменты фильм «неожиданно волнующий», он «вызывает любопытство, не удовлетворяя его».

В ролях 
 Белладонна
 Кайден Кросс
 Лиза Энн
 Кацуни
 Тиган Пресли
 Эш Голливуд 
 Мисти Стоун
 Таня Тейт
 Асфиксия Нуар  
 Джесси Джейн
 Франческа Ли
 Лекси Белл
 Эйприл О’Нил
 Бруклин Ли
 Элли Хейз  
 Алексис Тексас

Примечания

Ссылки 

Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на английском языке
Фильмы США 2013 года
Документальные фильмы США
Фильмы о съёмках порнографии